Венгожино (, ) — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Лобезский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 6,85 км². Население — 2891 человек (на 2013 год).

История 
В XVII веке город находился в подчинении Бранденбурга, затем Пруссии, с 1871 — Германской империи, с 1933 — нацистской Германии.

Наиболее важные исторические события:
 1354 — Heninghus Borke de Wangerin — владелец города
 1460 — статус города (1400 — Rospond (Роспонд, Станислав (лингвист))
 1593 — пожар в городе
 1598 — строительство костёлa
 1877 — строительство железной дороги
 1945.03.02-03 — 3-я ударная армия освободилa город 
 1946 — изменение немецкого названия города Wangerin на польский Węgorzyno

Историческая демография 
Венгожино, населения в разные годы (на основе: Historia Węgorzyna ):

Памятники 
 Костёл (XV в.)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Западно-Поморского воеводства
Бывшие немецкие города (Померания)